Powieść:
 W pierścieniu ognia – powieść Suzanne Collins
Film:
 Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia – amerykański film z 2013 roku